Markéta Saská (1449, Výmar – 13. července 1501, Špandava) byla saská princezna a sňatkem braniborská kurfiřtka a markraběnka.

Biografie

Původ 
Markéta byla starší ze dvou dcer saského vévody Viléma III. (1425–1482) z jeho manželství s Annou Habsburskou (1432–1462), dcerou římského krále Albrechta II. Habsburského. Po narození její mladší sestry Kateřiny otec matku zapudil. Markéta dále žila na dvoře otce, který vedl jednání o jejím sňatku. Po jeho smrti připadlo durynské hrabství Markétiným bratrancům Albrechtovi a Ernstovi von Sachsen. Vágní nároky na území Markétina děda Albrechta II. Habsburského ztroskotaly již v osobách jejích rodičů. V sedmileté válce však pruský král Fridrich II. Veliký předložil říšskému sněmu v únoru roku 1757 svou dedukci, podle níž na svém původu od Markéty zakládal své nároky na České království.

Manželství 
Markéta se 25. srpna roku 1476 v Berlíně provdala za pozdějšího braniborského markraběte Johanna Cicera von Brandendurg
(1455–1499). Termín svatby byl kvůli potížím s penězi vícekrát přesunut. Markétino věno mohlo být vyplaceno teprve v roce 1492.

Ve své závěti zajistil Johann své manželce města Špandavu, Küstrin, Wriezen, Bötzow, Liebenwalde a Saarmund jako doživotní věno a k jejímu pobytu určil zámek ve Špandavě.

Potomci 
Z manželství Markéty a Johanna vzešlo sedm dětí:
 dcera (1480–1482)
 Wolfgang (*/† 1482)
 Jáchym I. Nestor (21. února 1484 – 11. července 1535), kurfiřt braniborský, ⚭ 1502 Alžběta Dánská (24. června 1485 – 10. června 1555), dcera dánského krále Jana I.

 Alžběta (*/† 1486)
 Anna (27. srpna 1487 – 3. května 1514), ⚭ 1502 Frederik I. Dánský (7. října 1471 – 10. dubna 1533), král dánský a norský od roku 1523 až do své smrti

 Uršula (17. října 1488 – 18. září 1510), ⚭ 1507 Jindřich V. Meklenburský (3. května 1479 – 6. února 1552), vévoda meklenburský

 Albrecht (28. června 1490 – 24. září 1545), arcibiskup magdeburský, arcibiskup a kurfiřt mohučský, kardinál

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 Ernst Daniel Martin Kirchner: "Die Churfürstinnen und Königinnen auf dem Throne der Hohenzollern ...", Volume 1, S. 185 ff.
 "Beiträge zur Geschichte des Brandenburgisch-Preussischen Staates ...", Volume 1, S. 783
 genealogie Leo van de Pas

Markéta Saská
Markéta Saská
Braniborské kurfiřtky
Braniborské markraběnky
Narození v Durynsku
Úmrtí v Berlíně
Narození v roce 1449
Narození ve Výmaru
Úmrtí 13. července
Úmrtí v roce 1501
Ženy